Rome (als bijvoeglijk naamwoord), bijvoorbeeld in
 Romeinse Rijk
 Romeinse Curie

Zie ook
 Rooms (doorverwijspagina), als adjectief van Rome in enkele welbepaalde omstandigheden
 Romaans (doorverwijspagina), als adjectief van Rome, wanneer verwezen wordt naar de erfenis van het oude Rome, bijvoorbeeld in de Romaanse talen